Mandacan ist der Familienname folgender Personen:

 Dominggus Mandacan (* 1959), indonesischer Politiker (Partei Nasdem), Gouverneur von Papua Barat
 Ludwig Mandacan, Mitbegründer der Papuanischen Befreiungsbewegung, siehe Lodewijk Mandatjan
 Nathaniel Mandacan, indonesischer Politiker, Gouverneur von Papua Barat